Гудхју има више значења:
 Округ Гудхју (Минесота)
 Гудхју (Минесота)